Чемпионат Европы по фигурному катанию 1952 года проходил с 4 по 6 февраля в Вене (Австрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание и парное катание. У мужчин победил представитель Австрии Хельмут Зайбт, у женщин победила представительница Великобритании Жанетт Альтвегг, среди пар победу одержали представители ФРГ Риа Баран и Пауль Фальк.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = Не закончила соревнования

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Вене
1952 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Австрии в 1952 году
Чемпионаты Европы в 1952 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Февраль 1952 года